Dzubas er et efternavn og kan henvise til:

 Willy Dzubas (1877 - 1947), tysk grafiker og maler, onkel til Friedel Dzubas 
 Friedel Dzubas (1915 - 1994), tyskfødt amerikansk abstrakt maler